Modzel – zgrubienie warstwy rogowej naskórka 
 Modzele – termin zoologiczny

 W Polsce 

 Modzele – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Młynarze 
 Modzele – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Grajewo 
 Modzele – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Wąsosz
 Modzele – dawna gmina
 Modzele – gromada

 inna nazwa herbu szlacheckiego Bojcza

Zobacz też 
 Modzele-Bartłomieje
 Modzele-Górki
 Modzele-Skudosze
 Modzele-Wypychy
 Stare Modzele